Freitagsgesellschaft steht für:

 Freitagsgesellschaft (Goethe), die von Johann Wolfgang von Goethe initiierte „Freitagsgesellschaft“, eine Gesellschaft, bei der Vorträge verschiedener Gelehrter gehalten wurden. Deren Veranstaltungen fanden vom Herbst 1791 bis zum Frühjahr 1792 im Stadtpalais der Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach statt, bevor sie in Goethes Wohnhaus am Frauenplan 'umzog'.

 Die von Helmut Schmidt begründete, seit 1985 in seinem Haus in Hamburg-Langenhorn zusammenkommende Freitagsgesellschaft.